Die Bewährung ist der Titel folgender Filme:
 Die Bewährung (1951), ungarisches Filmdrama
 Die Bewährung (1961), japanisches Filmdrama
 Die Bewährung (1962), sowjetisches Filmdrama